Maîtrejean ist der Familienname folgender Personen:
 Corinne Maîtrejean (* 1979), französische Florettfechterin
 Rirette Maîtrejean (1887–1968), französische Anarchistin und Feministin